Василий Борисович Оболенский по прозванию Тюфяка — князь, сын боярский, московский дворянин во времена правления Василия III Ивановича и Ивана Грозного. Сын князя Бориса Константиновича Оболенского. Родоначальник князей Тюфякины-Оболенские.

Биография 
Князь Василий Борисович Оболенский имел прозвище Тюфяка (Птруфяка, Птрюфяка, Тпрусака), впоследствии закрепившееся за потомками фамилией.

Сын боярский, на свадьбе великого князя Василия III Ивановича с княгиней Еленой Васильевной Глинской, находился при князе Иване Немом, для посылок (28 января 1526).  В Тысячной книге и Дворовой тетради числился тысячником по Дмитрову в 3 статье (1550). Пожалован московским дворянином (1550). Подписался на поручной записи в 100 рублях по князю Ивану Дмитриевичу Бельскому (20 марта 1562). Сослан с сыновьями Василием и Михаилом в Свияжский уезд (1565). Имел вместе с сыновьями поместье Нороваш под Свияжском (1565-1567).

Жена Анна в инокинях Анастасия († после 1584). От брака имели трёх сыновей: Михаила, Василия и Фёдора Васильевичей.

Литература 
 Сост. граф Александр Бобринский.  Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: в 2-х т. – СПб,  тип. М. М. Стасюлевича, 1890 г. Автор: Бобринский, Александр Алексеевич (1823—1903). Князья Тюфякины. Часть I. стр. 52-54. ISBN 978-5-88923-484-5.
 Древняя Российская вивлиофика. Т. VIII. стр. 12, 17.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Василий Борисович
Тюфякины
Персоналии XVI века